Gawar peut désigner :
 plusieurs localités du Cameroun 
le canton de Gawar ;
Gawar Lamordé ;
 Gawar Windé ;
 plusieurs langues :
 le gawar-bati (ou gawar), une langue indo-aryenne ;
 le gawar (ou gavar), une langue tchadique.